Der Kanton Le Perche ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vendôme, im Département Loir-et-Cher und in der Region Centre-Val de Loire.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 46 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2018: Fusion Arville, Oigny, Saint-Agil, Saint-Avit und Souday → Couëtron-au-Perche

Leperche